Lalitpur (Népal)
 Lalitpur (Uttar Pradesh) en Inde

Voir aussi